La Capilla kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Capilla, Colombia, 
 La Capilla kommun, Boyacá,

Mexiko 

 La Capilla, Jaltocán, 
 La Capilla, Sinaloa, El Fuerte, 
 La Capilla, Salamanca, 
 La Capilla, Tamaulipas, 
 La Capilla, delstaten Mexiko, 
 La Capilla, Oaxaca, Loma Bonita, 
 La Capilla, Irapuato, 
 La Capilla, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 La Capilla, Chiconquiaco, 
 La Capilla, San Agustín Metzquititlán, 
 La Capilla, Misantla, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar